Apolló, keresztnév
 Apollón, görög isten
 Apollo, római isten
 Apollo-program, az első Holdra szállást megvalósító amerikai űrprogram
 Apolló, 1932 és 1939 között működő irodalmi és tudományos folyóirat
 Apolló Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság könyvkiadó társaság a 19. század végén, 20. század elején
hasonló
 1862 Apollo a Földet megközelítő kisbolygó